Différents châteaux en France portent le nom de château de la Madeleine : 
 le château de la Madeleine à Bourg-en-Bresse dans l’Ain ;
 le château de la Madeleine à  Pressagny-l'Orgueilleux dans l'Eure ;
 le château de la Madeleine à Varades, en Loire-Atlantique ;
 le château de la Madeleine à Chevreuse dans les Yvelines.

Madeleine